NGC 3567-1 (другие обозначения — UGC 6230, MCG 1-29-11, ZWG 39.51, KCPG 276A, PGC 34004) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Льва. Открыта Уильямом Гершелем в 1784 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3567
Лев (созвездие)